Monthelon (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Monthelon (Marna) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny